Voici la liste des planètes mineures numérotées de 313001 à 314000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 313001 à 314000

313001-313100

313101-313200

313201-313300

313301-313400

313401-313500

313501-313600

313601-313700

313701-313800

313801-313900

313901-314000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000